Чи́нкве-Те́рре (,  — «Пять земель», «Пятиземелье») — национальный парк Италии, включает рукотворные террасы и пять небольших поселений на побережье Генуэзского залива в провинции Специя административного региона Лигурия. Область находится на территории восточной части так называемой Ривьеры — Ривьера-ди-Леванте. Местные памятники относятся к периоду средневековья, однако возникновение некоторых поселений восходит к римскому времени. В 1997 году ЮНЕСКО включила культурный ландшафт парка Чинкве-Терре в список Всемирного наследия человечества.

Географическое положение 
Область Чинкве-Терре расположена в 5 км к западу от города Специя.

В состав Чинкве-Терре входят Монтероссо-аль-Маре (или просто Монтероссо), Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре. Внутри поселений, кроме Монтероссо, запрещено автомобильное движение, а в Монтероссо оно крайне ограничено.

История 

Населённые пункты, входящие сейчас в состав области, возникли в XI веке.

В 1997 году Чинкве-Терре, вместе с городом Портовенере и ближайшими островами (Пальмария, Тино и Тинетто) стали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Быт жителей, несмотря на присутствия всех благ цивилизации, мало изменился. Чинкве-Терре весьма популярно среди туристов.

В Чинкве-Терре берега скалисты и обрывисты, пляжи каменные или галечные, за исключением песчаного пляжа в Монтероссо. В деревнях сохранились средневековые защитные сооружения от пиратов. Манаролу и Риомаджоре соединяет живописная Дорога любви (итал. Via dell’Amore).

Кухня жителей состоит в основном из морепродуктов, но на террасах выращиваются также виноград и оливы, производятся вина и ликёры.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Чинкве-Терре
 Национальный парк Чинкве-Терре
 
 

Национальные парки Италии